Энодэн или Enoshima Electric Railway () — железнодорожная линия в Японии, префектуре Канагава. Находится в туристическом районе, соединяет города Фудзисава и Камакура, вдоль линии располагается остров Эносима, а также Котоку-ин — буддистский храм с знаменитой 13 метровой статуй Будды — Амитабха. Часть маршрута проходит по берегу залива Сагами. Линия принадлежит одноимённой компании Enoshima Electric Railway Co. Ltd., которая также занимается автобусными перевозками в районе Эносимы и входит в состав консорциума Одакю.

Общие сведения 

Обозначение линии: 

Длина линии — 10 километров, ширина колеи — 1067 мм. 15 станцией с высокими платформами соединены одноколейным маршрутом; для обеспечения двустороннего движения на линии оборудовано 6 разъездов, из них 5 — на станциях. Линия электрифицирована на постоянном токе 600 В.

Линия была открыта в 1 сентября 1902 года и с тех пор практически не менялась.

Линию обслуживает единственное депо рядом с платформой Гокуракудзи. Подвижной состав на линии насчитывает 15 составов 9 уникальных типов: самые старые вагоны (300 серия) выпущены в 1960 году. Также на линии работают современные поезда стилизованные под ретро, например, внешний вид состава 10 серии напоминает Восточный экспресс.

Поезда ходят в спаренном и неспаренном исполнении с интервалом 12 минут.

Часть маршрута (4 участка общей длиной 980 метров) проложена по автомобильным дорогам общего пользования, что создаёт споры вокруг маршрута и позволяет некоторыми людьми рассматривать данный маршрут как трамвай.

Станции

Популярность 
Линия проходит по живописному пригороду, иногда всего в нескольких метрах от жилых домов. Некоторые участки проходят по проезжей части. Благодаря этому, юридически Эноден считается не железной дорогой, а трамвайной линией — одним из трёх последних оставшихся на 2017 год в районе Большого Токио трамваев. Дорога считается одной из самых живописных в Японии и часто упоминается в массовой культуре.

Анимация 
 Данный маршрут показан в 5 м эпизоде аниме 2011 года A Channel, где главные герои ехали на нём на море, и описывали данный поезд, как трамвай.

Компьютерные игры 
 Маршрут Энодэна целиком смоделирован в железнодорожном симуляторе Densha de GO! Ryojōhen

Ютуб 
 Запись всего маршрута, вид из кабины машиниста, сделана пользователем SlepyTW в 2017 году под названием «Densha Otoko. Enoshima Electric Railway. Kamakura to Fujisawa»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Видео с вагонами серии 305—355 постройки 1960-х годов 

Трамвайные системы Японии